— японский футболист. Выступал за национальную сборную.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Хонда» и «Касима Антлерс». К своей первой команде Хонда присоединился после окончания средней школы в 1988 году. А в 1992 году он перешел в «Касима Антлерс». В составе клуба он становился чемпионом страны четыре раза, трижды выигрывал Кубок Джей-лиги, дважды — Кубок Императора. В конце сезона 2006 года он завершил игровую карьеру, сыграв 400 матчей и забив 6 голов.

Карьера в сборной 
С 1995 по 1997 год сыграл за национальную сборную Японии 29 матчей, в которых забил 1 гол. 24 октября 1995 года Хонда дебютировал за сборную Японии в матче против Саудовской Аравии. В 1996 году он играл во всех матчах национальной команды, включая Кубок Азии, где Япония дошла до четвертьфинала. Он продолжал вызываться в сборную, участвуя в отборочных матчах к чемпионату мира 1998 года, но выходил на поле все реже и реже. Его последним матчем за сборную стала встреча против Объединенных Арабских Эмиратов.

Достижения

Командные 
«Касима Антлерс»
 Победитель Джей-лиги: 1996, 1998, 2000, 2001
 Обладатель Кубка Императора: 1997, 2000
 Обладатель Кубка Джей-лиги: 1997, 2000, 2002

Индивидуальные 
 Включён в символическую сборную Джей-лиги: 1993

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Хонда»